Hessen-Darmstadt kan verwijzen naar drie historische landen met Darmstadt als hoofdstad:

Landgraafschap Hessen-Darmstadt (1567–1806)
Groothertogdom Hessen (1806–1918)
Volksstaat Hessen (1918–1945)

Zie ook 
Hessen (doorverwijspagina)
Hessen-Kassel